Harndrup (plaats), plaats in Denemarken
 Harndrup (parochie), parochie in Denemarken